Норд-о́ст — морской термин (один из румбов), означающий «северо-восток».
 «Норд-Ост» — мюзикл по роману Вениамина Каверина «Два капитана»;
 «Норд-Ост» — употребляемое иногда в СМИ сокращённое название террористического акта на Дубровке (2002 год), непосредственно связанное с одноимённым мюзиклом;
 «Норд-ост» — советский фильм 1928 года;
Норд-ост — альтернативное название боры, распространённое на севере Черноморского побережья Кавказа (по причине преимущественно северо-восточного направления);
 Норд-Ост — прежнее название посёлка Нордост в Приморском крае;
 Норд-Ост — Финский добровольческий батальон войск СС в котором служил Лаури Аллан Тёрни.

См. также 
 Норд-Эст — департамент Гаити.